Det lille Turnéteater skaber scenekunst for alle børn… også dem der er blevet voksne.
 
Det lille Turnéteater har rødder langt tilbage i det verdensanerkendte, danske børneteater-miljø, hvor der er tradition for at tage børnepublikummet seriøst og lave forestillinger i øjenhøjde uden at miste højde på ambitionsniveauet.
 
Det lille Turnéteaters forestillinger er meningsfulde og vedkommende for et bredt publikum. Det er teaterforestillinger baseret på gode, ofte klassiske eller kendte fortællinger, som er en del af vores fælles kulturarv. Basen er klassisk, men forestillingerne er altid nutidige og enestående kunstneriske værker.
 
Det lille Turnéteater er et opsøgende teater, der spiller på skoler institutioner, teaterforeninger, teatre m.m. i det ganske land, og kommer ofte steder, hvor der ikke normalt opleves scenekunst. Teatret ser det som sin opgave, at producere teater med høj kunstnerisk kvalitet, der evner at spille under mange forskellige forhold.
 
Teatret er grundlagt i 1990 af Peter Holst, modtager støtte fra Statens Kunstfond, og har modtaget offentlig støtte siden 1995.

Teatre i Danmark